Songa peut désigner :
 Songa, la commune rurale du Burkina Faso
 Songa, localité au Cameroun
 Tsonga ou songa, la langue parlée par le peuple Tsonga